Le Destin d'un homme est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Destin d'un homme, nouvelle de Mikhaïl Cholokhov (1956) ;
 Le Destin d'un homme, adaptation cinématographique par Serguei Bondartchouk (1959) ;
 Le Destin d'un homme (), roman de Jeffrey Archer, 7 volume de la série Chronique des Clifton, paru en 2017.